Lomas Blancas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Lomas Blancas, Sinaloa, Mocorito, 
 Lomas Blancas, Guerrero, Coahuayutla de José María Izazaga,